Team McMahon fue un stable heel de lucha libre profesional que trabajó en la World Wrestling Entertainment. Estaba formado por el director de la WWE Vince McMahon, su hijo Shane McMahon y varios aliados y otras superestrellas heel de diferentes ligas, de los cuales el último fue Triple H.

Historia 
El equipo comenzó cuando Shane McMahon debutó en 1998 para ayudar a su padre su feudo con Stone Cold, ayudándole varias veces conforme pasaron los años, pero en 2001 Vince inició una relación con Trish Stratus e intento meter a su esposa Linda a un asilo pero Shane apareció y atacó a su padre iniciando un feudo que acabó en Wrestlemania X-Seven en una Street Fight Match, además que Shane compró la WCW invadiendo la WWF, años más tarde en el 2003 Shane apareció para atacar a Kane quien había lesionado a su madre Linda.

Vince y Shane se reunieron en 2006 cuando se convirtieron en un equipo regular. El equipo se formó cuando Shane regresó para ayudar a su padre con Shawn Michaels, el cual estaba en un feudo en él. Shane apareció en RAW para forzar a Michaels a unirse al Kiss My Ass Club de Vince y se enfrentó a Michaels en una Street Fight en Saturday Night's Main Event y, al igual que en la Traición de Montreal, Shane le aplicó a Michaels el Sharpshooter mientras Vince dijo que Shawn se había rendido, dando a Shane la victoria. En las semanas siguientes previas a Wrestlemania 22, Vince reclutaría a Triple H y Michaels se alió con el Campeón de la WWE John Cena, quien estaba en un feudo con Triple H para ayudarle contra los McMahon. Michaels obtendría su venganza en WrestleMania 22 de cualquier modo, derrotando a Vince en un No Holds Barred Match y forzando a Shane a unirse a su padre en el «Kiss My Ass Club» en el proceso.

El feudo McMahon tuvo un entorno religioso con Michaels después de WrestleMania 22, cuando Vince aseguró que la victoria de Michaels fue el resultado de una «intervención divina». Durante el feudo, Vince empezó a actuar raramente, y en un punto se consideró un Dios. Shane hizo pareja con Vince para derrotar a Shawn Michaels y Dios en Backlash, siendo ayudados por Spirit Squad, un equipo aliado con los McMahon.

Triple H más tarde traicionaría a los McMahons después de unos problemas entre él mismo y Spirit Squad en sus feudos con John Cena y Shawn Michaels. Él se largó de un combate por el Campeonato de la WWE donde era el árbitro, reteniéndolo Cena frente a Kenny. Triple H accidentalmente pegó a Shane con su martillo mientras apuntaba a Michaels, poniendo a Shane fuera del ring por un rato. Después, los McMahon entraron en feudo con Triple H, pero fue ayudado por Michaels, volviendo a ser D-Generation X y teniendo un feudo.

En Vengeance DX derrotó a Spirit Squad en un combate en desvetanja de 5 contra 2, ganando un combate similar en Saturday Night's Main Event el 15 de julio de 2006. Un mes después, en SummerSlam se enfrentaron a DX, contando con la interferencia de varios heels como Spirit Squad, Mr. Kennedy, Finlay, William Regal, Big Show y Umaga, ganando de nuevo DX, teniendo la ayuda de Kane.

Los McMahon entonces reclutó al Campeón Mundial de la ECW Big Show para unirse a su equipo, enfrentándose en Unforgiven en un combate Hell in a Cell en desventaja, ganando Triple H y Michaels de nuevo.

Los McMahon se unieron una vez más en WrestleMania 23, cuando Vince enfrentó a Umaga como su representante y Bobby Lashley, el representante de Donald Trump, Shane entonces se ofreció para ser el árbitro especial de la lucha, siendo rechazado cuando fue nombrado Steve Austin.. Durante el desarrollo del combate, Shane interfirió a favor de su padre y Umaga, llevando puesta la camiseta de árbitro, haciendo las funciones de él. Sin embargo, Lashley ganó y Vince se tuvo que rapar.

Después de WrestleMania, Shane ayudó a su padre una vez más en su feudo con Bobby Lashley, Los McMahon, junto con Umaga, retaron a Lashley en Backlash con el Campeonato Mundial de la ECW en una pelea en desventaja de 3 contra 1, ganando Vince. En One Night Stand, Vince perdió el título y lo recuperó Lashley, aún con la interferencia de Shane y Umaga.

El equipo se disolvió momentáneamente el 11 de junio en Raw después de la muerte ficticia de Vince McMahon después de que su limusina explotara con Vince en ella, en el 15° aniversario de RAW, aparecieron los McMahon, siendo incluida en el grupo su esposa Linda McMahon y su hija Stephanie McMahon y su esposo Triple H. En Backlash el grupo (Triple H, Shane McMahon y Batista, este último sustituyendo a Vince McMahon) se reunió para enfrentarse a The Legacy (Orton, Ted DiBiase y Cody Rhodes) en una lucha en la que el Campeonato de la WWE de Triple H estaba en juego: el equipo de Triple H ganaba, Triple H retendría su título y si The Legacy se hacía con la victoria, Orton ganaría el título. The Legacy ganó la lucha y Orton el campeonato luego de que él le diera a Triple H un "Running punt kick", la cual le causó una conmoción cerebral. De este modo, el grupo se disolvió definitivamente.

Campeonatos y logros 

 World Wrestling Entertainment/WWE 
 ECW World Championship (2 veces) - Vince McMahon (1) y The Big Show (1) 
 WWE Intercontinental Championship (2 veces) - Umaga 
 World Tag Team Championship (1 vez) - Spirit Squad
 WWE Championship (1 vez) - Triple H

Enlaces externos 
 Vince's WWE.com profile
 Shane's WWE.com profile
 Umaga's WWE.com profile

Equipos de lucha libre profesional